Mooseck ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mooseck (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mooseck (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Mooseck (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Mooseck (Gemeinde Waldzell), Ort bei Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Burgstall Mooseck, abgegangene Wasserburg bei Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch: 
 Moosegg